Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
De voetbalclub SV Waard Molenboys Combinatie uit Heerhugowaard.
Webmaster Community.